Кристиан Генрих Хайнемайер (; ,  — , ) — немецкий  и .

Камер-музыкант Ганноверского королевского двора и солист придворного оркестра. Известен, прежде всего, педагогической деятельностью: его наиболее значительные ученики — Фердинанд Бюхнер и собственный сын, Эрнст Вильгельм Хайнемайер.

Примечания

Литература 
 Adolph Goldberg, Karl Ventzke. Porträts und Biographien hervorragender Flöten-Virtuosen, -Dilettanten und -Komponisten. — Berlin, 1906 (репринтное издание: Celle, 1987.). — S. 109.

Академические музыканты Германии